PTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmarito (Venezuela)